Wilder Penfield een Canadese neurochirurg
 Penfield (New York), een stad in de staat New York in de Verenigde Staten
 Penfield (Pennsylvania) een gemeente in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten
 Prix Wilder-Penfield, een Canadese wetenschapsprijs
 Thomas Penfield Jackson, een Amerikaans rechter